Chiesa della Madonna della Valle a Bonito
 Chiesa della Madonna della Valle a Caldarola
 Chiesa della Madonna della Valle  a Messina
 Chiesa della Madonna della Valle di Josaphat a Paternò
 Chiesa della Madonna della Valle a Scanno

Pagine correlate 
 Santuario della Madonna in Valle a Laterina Pergine Valdarno
 Chiesa della Madonna in Valle a Schio